Treffen is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië, en maakt deel uit van het district Villach-Land.
Treffen telt 4357 inwoners.

Gemeente in Karinthië